Seznam divizij z zaporedno številko 36.

Seznam 
 Pehotne
 36. (ulsterska) divizija (Združeno kraljestvo)
 36. pehotna divizija (ZDA)
 36. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi